Osoby o tym nazwisku:
 Anna Hellman – szwedzka snowboardzistka
 Lillian Hellman – amerykańska dramatopisarka i scenarzystka
 Martin Hellman – amerykański kryptograf,
 Monte Hellman – amerykański reżyser, montażysta i producent filmowy
 Stanisław Hellman – polski działacz niepodległościowy i polityk
 Tobias Hellman – szwedzki narciarz alpejski
 Alicja Helman – polska filmoznawczyni i profesor uniwersytecki